Höbling steht für:

 Franz Höbling (1886–1965), österreichischer Opernsänger, Theater- und Stummfilmschauspieler
 Höbling (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich